Reigitherium bunodontum es un mamífero que habitó durante el Cretáceo final y cuyos restos fósiles fueron hallados en las formaciones de Los Alamitos y La Colonia en la Patagonia argentina.

Clasificado inicialmente en el orden Dryolestida, fue incluido en Docodonta en el año 2000, aunque después de trabajos más recientes está considerado como una especie (familia y género) de filiación incierta.

Cladograma:

 ===0 Mammalia Linnaeus, 1758  - mamíferos  
    |-> Fruitafossor Luo & Wible, 2005  (†)
    |-> Tikitherium Datta, 2005  (†)
    |--o Reigitheriidae Bonaparte, 1990  - reigitéridos (†)
    |  `-o Reigitherium Bonaparte, 1990  (†)
    |    `-- Reigitherium bunodontum Bonaparte, 1990  (†)
    |=> Volaticotheria Meng & al., 2005  - volaticoterios (†)
    |=> Triconodonta Osborn, 1888  - triconodontes (†)
    |==> Allotheria Marsh, 1880  - aloterios (†)
    |==> Holotheria Wible & al., 1995  - holoterios  
    `==> Prototheria Gill, 1872  - prototerios

Filogenia 
Cladograma propuesto por Rougier y colaboradores en 2011 y modificado según el estudio de Rougier y colaboradores de 2012:

Referencias 

Meridiolestida
Mamíferos del Cretácico
Mamíferos extintos de América del Sur